Mediação
Ou ainda:
Mediador químico
Middleware - também chamado "mediador"
A Mediadora

Veja também
Mediator - em linguagem de programação

Desambiguação